Miss Trans Star International es un concurso de belleza para mujeres transgénero. Se realizó por primera vez en 2010 en Barcelona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el Reino de España. La ganadora recibe una corona y banda. La elección Internacional se realiza en Barcelona - España desde el año 2010 Miss Trans Star International.

Ganadoras

Referencias

Enlaces externos 
 www.misstransstarinternational.com/

Concursos de belleza trans
Eventos en Barcelona
LGBT en 2010